Ю́рий Влади́мирович Нику́лин (18 декември 1921 г. Демидов, Смоленска губерния — 21 август 1997 г., Москва) е руски съветски актьор и клоун, играл и в множество популярни съветски филми. Ветеран от Отечествената война. Народен артист на СССР (1973), герой на социалистическия труд (1990). Директор на „Московския цирк на Цветния булевард“, който днес носи неговото име.

В България е познат от филмите „Диамантената ръка“, „12-те стола “, „Кавказка пленница“ и др.

В негово изпълнение е известната песен „А нам всё равно“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
  Юрий Никулин в Герои страны

Руски клоуни
Руски актьори и актриси
Съветски актьори и актриси
Народни артисти на СССР
Герои на социалистическия труд на СССР
Съветски военни дейци от Втората световна война
Членове на КПСС
Родени в Смоленска област
Починали в Москва